Кристина Шарлотта Вюртембергская (, ; 21 октября 1645, Штутгарт, герцогство Вюртемберг — 16 мая 1699, Бруххаузен-Фильзен, графство Гойа) — вюртембергская принцесса, в замужестве — графиня и княгиня Остфрисланда; с 1665 по 1690 год являлась регентом княжества Остфрисланд.

Биография 
Кристина Шарлотта родилась в семье герцога Эберхарда III Вюртембергского и его первой супруги Анны Катарины Доротеи Сальм-Кирбургской, дочери графа Иоганна Казимира Сальм-Кирбургского и Доротеи Сольмс-Лаубахской. Считалась одной из самых красивых и умных принцесс своего времени.

10 (по другой версии 14) мая 1662 года вышла замуж за Георга Кристиана, графа Остфрисланда из дома Кирксена, который в том же году получил от императора титул наследственного князя. Спустя три года, 6 июня 1665 года, она овдовела. Через четыре месяца после смерти мужа Кристина Шарлотта родила сына Кристиана Эберхарда.

Вдовствующая княгиня стала регентом при несовершеннолетнем наследнике. При ней Остфрисланд не раз находился на грани гражданской войны. Властная и гордая, она стремилась установить в княжестве абсолютистское правление, что стало причиной конфликта с сословиями. Действия Кристины Шарлотты привели к обратному результату; император Священной Римской империи подтвердил привилегии сословий Остфрисланда и преждевременно объявил её сына совершеннолетним.

Будучи регентом, 22 декабря 1666 года, она заключила с графством Ольденбург договор о границе, так называемой Золотой линии, которая и сегодня разделяет Ольденбург и Остфрисланд.

В марте 1690 года, под давлением сословий, Кристина Шарлотта передала правление над княжеством сыну. В последние годы жизни она провела в замке в Беруме. Здесь она построила себе новую резиденцию в стиле барокко. Кристина Шарлотта умерла в Бруххаузен-Фильзене в графстве Гойа 16 мая 1699 года, когда гостила у своей давней подруги, курфюрстины Софии Ганноверской.

Брак и потомки 
В семье Кристины Шарлотты Вюртембергской и Георга Кристиана, графа и князя Остфрисланда родились три ребёнка — две дочери и сын.

 Эбергардина Катарина (25.05.1663 — 10.07.1664), принцесса Остфрисландская, умерла в младенческом возрасте;
 Юлиана Шарлотта (03.01.1664 — 03.06.1666), принцесса Остфрисландская, умерла в младенческом возрасте;
 Кристиан Эберхард (01.10.1665 — 30.06.1708), князь Остфрисланда под именем Кристиана Эберхарда Миролюбивого, был женат первым браком на Эбергардине Софии Эттингенской (16.08.1666 — 30.10.1700), вторым морганатическим браком — на Анне Юлиане фон Кляйнау (1674 — 1727).

Генеалогия

Примечания

Ссылки 
  

Принцессы Вюртембергские
Супруги правителей Восточной Фризии
Женщины-регенты
Княгини Германии